Das Open BLS de Limoges 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Limoges. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger ist Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 13. bis 19. Dezember 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Open BLS de Limoges 2021 fand am 12. Dezember 2021 statt. Von den 8 teilnehmenden Spielerinnen haben sich folgende 4 Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Limoges